Tillomorphini é uma tribo de coleópteros da subfamília Cerambycinae.

Sistemática
 Ordem Coleoptera
 Subordem Polyphaga
 Infraordem Cucujiformia
 Superfamília Chrysomeloidea
 Família Cerambycidae
 Subfamília Cerambycinae
 Tribo Tillomorphini (Lacordaire, 1869)
 Gênero Acrogenoides (McKeown, 1945)
 Gênero Arawakia (Villiers, 1981)
 Gênero Bonfilsia (Villiers, 1979)
 Gênero Calliclytus (Fisher, 1932)
 Gênero Capederces (Adlbauer, 2001)
 Gênero Cleroclytus (Kraatz, 1884)
 Gênero Clytellus (Westwood, 1853)
 Gênero Epropetes (Bates, 1870)
 Gênero Euderces (LeConte, 1850)
 Gênero Gourbeyrella (Lane, 1959)
 Gênero Homaemota (Pascoe, 1865)
 Gênero Khampaseuthia (Holzschuh, 2009)
 Gênero Lamproclytus (Fisher, 1932)
 Gênero Licracantha (Lingafelter, 2011)
 Gênero Ochyra (Pascoe, 1871)
 Gênero Paramyrmecoclytus (Breuning, 1970)
 Gênero Pentanodes (Schaeffer, 1904)
 Gênero Pseudomyrmecion (Bedel, 1885)
 Gênero Serratobicon (Holzschuh, 2009)
 Gênero Tetranodus (Linell, 1897)
 Gênero Tilloforma (McKeown, 1945)
 Gênero Tilloglomus (Martins, 1975)
 Gênero Tillomorpha (Blanchard, 1851)

Referências

Cerambycinae
Tillomorphini